Моисе́евичи — деревня в Новгородском районе Новгородской области, входит в состав Ракомского сельского поселения.

Деревня расположена в Новгородском поозерье на левом берегу реки Веряжа в 4 км к западу от озера Ильмень. Ближайшие населённые пункты — деревни Георгий и .

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района